Der Grand Prix 1987 war ein Snooker-Turnier der Saison 1987/88, das vom 17. bis 25. Oktober 1987 im Hexagon Theatre von Reading stattfand. Zum vierten Mal wurde das Turnier im Südosten Englands ausgetragen.

Titelverteidiger war der Engländer Jimmy White. Diesmal verlor er bereits in Runde 2. Zum dritten Mal im vierten Grand Prix erreichte Dennis Taylor das Finale, aber seinen Sieg von 1984 konnte er nicht wiederholen. Der Schotte Stephen Hendry gewann das Endspiel mit 10:7. Es war sein erster Ranglistensieg.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für Runde 1 gesetzt. Sie spielten gegen die 32 Profis, die aus der Qualifikation hervorgegangen waren.

Finale

Quellen 

Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Reading
1987